Шопенгауэр ( < снн. schōpenhower — производитель ковшей):
 Шопенгауэр, Адель (1797—1849) — немецкая писательница, сестра философа Артура Шопенгауэра
 Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий философ.
 Шопенгауэр, Габриель (род. 1951) — немецкий политик.
 Шопенгауэр, Иоганна (1766—1838) — немецкая писательница, мать Артура Шопенгауэра.
 Шопенгауэр, Генрих Флорис (1747-1805) - немецкий торговец, отец Артура Шопенгауэра.
 Шопенгауэр, Андреас (1720-1793) - дед философа Артура Шопенгауэра.
 Шопенгауэр, Иоганн (1670-1724) - прадед философа Артура Шопенгауэра.